Juan Carlos García Triana (1967) kolumbiai születésű olasz díjugrató, olimpikon
 Juan Carlos García Pajero (1971) venezuelai színész, modell
 Juan Carlos García (1988–-2018) válogatott hondurasi labdarúgó

lásd még
 Juan García (egyértelműsítő lap)
 Carlos García (egyértelműsítő lap)